Ракића Куће је насеље у општини Тузи у Црној Гори. Према попису из 2011. било је 279 становника (према попису из 2003. било је 164 становника).

Демографија 
У насељу Ракића Куће живи 112 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 32,4 година (32,5 код мушкараца и 32,3 код жена). У насељу има 31 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 5,29.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Тузи
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори